Gothic ("Gotico" in lingua inglese) è un termine che può riferirsi a:

Musica e sottoculture 
 Gothic rock – sottogenere musicale del rock
 Gothic metal – sottogenere musicale del metal
Gothic – album discografico del gruppo inglese Paradise Lost
 Gothic (o dark, gotico, goth) – sottocultura giovanile
 Gothic – genere di moda

Videogiochi 
Gothic, videogioco del 2001 della Piranha Bytes

Cinema 
Gothic, film del 1986 di Ken Russell

Sport 
 Gothic F.C., squadra di calcio di Norwich, Gran Bretagna

Altro 
 SS Gothic – nave passeggeri

Pagine correlate
Gotico (disambigua)
Goth (disambigua)
Gotha (disambigua)